Hespel est un patronyme porté notamment par :

 Adalbert d'Hespel (1806-1858), homme politique français ;
 Octave-Joseph d'Hespel (1827-1885), homme politique français

Homonymie de patronyme